

Onomastica

 Miquel – forma spagnola del nome proprio di persona italiano maschile Michele

Persone
 Alfonso Miquel Garriga (1914-1936) – religioso spagnolo
 André Miquel (1929) – arabista, storico e accademico francese
 Ignasi Miquel (1992) – calciatore spagnolo
 Friedrich Anton Wilhelm Miquel (1811-1871) – botanico olandese

Altro
 Legge Miquel-Lasker – legge costituzionale dell'Impero tedesco 
 Miquel-/Adickesallee – stazione sotterranea della metropolitana di Francoforte sul Meno